Suckfüll ist der Name folgender Personen:

 Barbara Suckfüll (* 1857; † nach 1928), deutsche Zeichnerin
 Korbinian Suckfüll, deutscher Zehnkämpfer